Lyduch ist der Familienname folgender Personen:

 Jonas Lyduch (* 1980), dänischer Badmintonspieler
 Nadia Lyduch (* um 1978), dänische Badmintonspielerin